Ischium, élément de l'os coxal
 élément de la patte des arthropodes